Для передачи латышских имён собственных и непереводимых реалий в русском языке используются унифицированные правила практической транскрипции.

Знак (¯) является знаком долготы гласной, при транскрипции не передаётся. В латышском языке также присутствует диакритический знак в виде «запятой» под или над согласными (ģ, ķ, ļ, ņ, в старой орфографии также ŗ), который обозначает их мягкость.

При передаче иноязычных имён собственных с латышского языка на русский рекомендуется отбрасывать окончания, добавляемые в именительном падеже: к мужским именам — -s (-š), к женским, оканчивающимся на согласный — -a. Что касается латышских имён на -s/-š, то для них сложилась не вполне последовательная практика: при мужских фамилиях окончание сохраняется, а при личных именах часто отбрасывается. В результате получаются «гибридные» имена: Raimonds Pauls — Раймонд Паулс, Ivars Kalniņš — Ивар Калныньш.



Примечания

Литература

См. также 
 Литовско-русская практическая транскрипция

Ссылки 
 Правила транскрибирования с литовского и латышского языков на русский язык (ссылка устарела)

Практическая транскрипция с русским языком
Латышский язык